Säsongen 2013 spelade IFK Norrköping sin 73 säsong i Allsvenskan. Man slutade på 9:e plats och bästa målskytt var Gunnar Heidar Thorvaldsson med 9 mål.
Imad Khalili vann den allsvenska skytteligan 2013 med 15 mål men han spelade bara halva säsongen med IFK och gjorde 7 mål på 13 matcher.

Tabell

Referenser
 fotbollsweden IFK Norrköping 2013

 

Fotboll i Sverige 2013
Fotbollssäsongen 2013 i Sverige efter lag
2013